Бальдо дельи Убальди () — многозначный термин.

 Бальдо дельи Убальди (1327—1400) — итальянский средневековый юрист, в честь которого названа:
 Бальдо-дельи-Убальди — станция римского метрополитена, на линии А.